Yuzuki o Yūzuki puede hacer referencia a:

 El Yūzuki, un destructor de la Armada Imperial Japonesa.
 Yuzuki Sauces, una marca de salsas picantes de Yuzu.
 Ryōka Yuzuki, actriz japonesa.